Igny (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Igny (Essonne), municipi al departament d'Essonne (regió de l'Illa de França, França)
 Igny-Comblizy, municipi al departament del Marne (regió de Gran Est, França)
 Saint-Igny-de-Roche, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Igny-de-Vers, municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)